FNI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Arles-Camargue, Nîmes, Francia